Miejscowości w USA:
 Starke – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Bradford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Starke (ang. Starke County) – w stanie Indiana